

Cinema 
 Mirza Ghalib – film indiano del 1954 diretto da Sohrab Modi

Persone 
 Abd Allah al-Ghalib – sultano del Marocco
 Mirza Ghalib – poeta indiano di lingua urdu e persiana
 Umar Arteh Ghalib – politico somalo